Scocco est un patronyme porté notamment par :

 Ignacio Scocco (1985-), joueur de football argentin,
 Mauro Scocco (1962-), chanteur et musicien suédois.

Patronyme italien